Fonseca (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement La Guajira
 Golf van Fonseca, een baai in Centraal-Amerika
 Fonseca (sigarenmerk), een sigarenmerk
 Fonseca (wijn), een Portugese portwijn

Personen
 Carlos Fonseca, Nicaraguaans revolutionair
 Deodoro da Fonseca, eerste president van Brazilië
 Juan Fernando Fonseca, Colombiaans zanger
 João Francisco Fonseca dos Santos, Portugees voetballer